Красный Дворец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Дворец — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Красный Дворец — посёлок в Клетнянском районе Брянской области.